Il existe plusieurs châteaux de Neuville dans différents pays :

Belgique

Province de Liège 
 château de Neuville, à Neuville-en-Condroz, section de la commune de Neupré.

France 
 Château de Neuville à Gambais dans les Yvelines.
 Château de Neuville à Neuvy (Allier).
 Château de Neuville à Teillet-Argenty (Allier).
 Château de Neuville à Villefranche-d'Allier (Allier).
 Château de Neuville-Bosc dans l'Oise.
 Château de Neuville-sur-Oise, dans le Val-d'Oise

Neuville